Primera dinastia de Kish, llegendaris reis sumeris de Kish, després del diluvi
 Segona dinastia de Kish, llegendaris reis sumeris de Kish, després de l'hegemonia d'Awan
 Tercera dinastia de Kish, llegendaris reis sumeris de Kish, després de l'hegemonia de Mari
 Quarta dinastia de Kish, llegendaris reis sumeris de Kish, després de l'hegemonia d'Akshak